Christoph Scriba – matematico tedesco
 Isola Porcu e Scriba – isola della Sardegna
 Jeshbab lo Scriba – saggio ebreo rabbino Tanna 
 Scriba – chi in passato si occupava di scrivere 
 Serranus scriba – pesce marino noto anche come Barchetta, Boccaccia, Boraggia, Donzela e Perchia di mare
 Scriba rosso –  statua in pietra calcarea dipinta raffigurante uno scriba risalente all'Antico regno egiziano